Виташкевич, Александр Никитович (1928—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Виташкевич, Николай Александрович — депутат Верховного совета СССР 11 созыва.